Lüdosz néven több történelmi vagy mitikus alak ismert:

 Lüdosz, ókeresztény író (Ioannes Laurentius Lydus)
 Lüdosz, görög vázafestő
 Lüdosz, a lüdök mitikus királya